

Перлі — місто в окрузі Норман штату Міннесота

Перлі-Серту — громада в кантоні Женева